Suvaja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Bosanski Petrovac
 Suvaja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kozarska Dubica
 Donja Suvaja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Bosanska Krupa
 Gornja Suvaja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie uńsko-sańskim, w gminie Bosanska Krupa

 Suvaja – wieś w Serbii, w okręgu toplickim, w gminie Blace
 Suvaja – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w gminie Varvarin
 Suvaja – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac

 Donja Suvaja – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac
 Gornja Suvaja – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Gračac